Caliroe (satélite) — um dos satélites de Júpiter
 Callirhoe — um gênero botânico

Personagens da mitologia grega
 Calírroe — uma das oceânides, que se casou com Crisaor, filho de Posídon e da Medusa
 Calírroe —  uma náiade, filha de Oceano e mãe de Equídina, uma das oceânides
 Calírroe — filha de Lico, que traiu seu pai para seu amante, Diomedes
 Calírroe — a filha do deus-rio Aqueloo, que a prometeu a Alcmeão (filho de Anfiarau)
 Calírroe — uma mulher de Cálidon que zombou de Coreso, sacerdote de Dioniso, que por sua vez ameaçou lançar uma praga sobre todas as mulheres de Cálidon que as deixariam insanas
 Calírroe — filha da ninfa Ida e do rio Escamandro
 Calírroe — esposa de Piras, filho do rei Argo

Desambiguação